A Copa Paraíba de 2010 será organizada e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol

Regulamento 

O Campeonato será disputado em dois turnos com jogos de ida e volta , o melhor coloado do primeiro turno e o melhor colocado se enfrentam em dois jogos de ida e volta, caso um mesmo clube venca o primeiro e o segundo turno , esse clube será declarado campeão sem a necessidade da final.
O Campeão garante vaga na Copa do Brasil de Futebol de 2011

Participantes

Classificação

1º Turno

2º Turno

Classificação Geral

Finais 

Decidirá em casa o time de melhor pontuação , somando-se o primeiro e o segundo turno.

O Botafogo venceu por ter a melhor campanha na fase classificatória.

Ver também 
 Campeonato Paraibano de Futebol
 Campeonato Paraibano de Futebol - Segunda Divisão
 Copa Paraíba de Futebol
 Federação Paraibana de Futebol

Ligações externas 
 Página Oficial da Federação Paraibana de Futebol

Copa Paraíba de Futebol
Futebol de 2010 no Brasil